Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Holmes () :
 le comté de Holmes, situé dans l'État de Floride ;
 le comté de Holmes, situé dans l'État du Mississippi ;
 le comté de Holmes, situé dans l'État de l'Ohio.